Calipso (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 CALIPSO, satèl·lit artificial de la NASA i del CNES dedicat a realitzar observacions dels aerosols de l'atmosfera superior de la Terra
 Calipso (mitologia), nimfa o oceànide
 Calipso (pintora), presumpta pintora de l'Antiga Grècia
 Calipso (música), música d'origen caribeny de ritme lent i cadenciós amb reminiscències africanes i hispàniques
 Calipso (videojoc), videojoc recreatiu